Pitten (gemeente), een gemeente in de Oostenrijkse deelstaat Neder-Oostenrijk
Pitten (rivier), een rivier in de Oostenrijkse deelstaat Neder-Oostenrijk
moshpitten, een dans gezien bij metalconcerten

Zie ook
pit (doorverwijspagina)